Cet article présente une liste d'institutions privées du Québec dans les domaines du social, du militantisme, de la religion, des sciences, de l'informatique, de l'art, de l'environnement, ou encore de l'économie.

Social 
Mission Old Brewery
Petits frères des Pauvres
Coopérative de service à domicile
Journal de la rue
Opération Nez rouge
Petits frères des Pauvres
maison des jeunes 
Transport Sans Frontière

Militant 

Fédération des femmes du Québec
Ligue des Noirs du Québec
Ligue des droits et libertés
Observatoire du Québec
Mouvement laïque de langue française
Société du parler français au Canada
Syndicalistes et progressistes pour un Québec libre
Gai écoute
FRAPRU
Logemen’occupe

Religion 

Centre justice et foi
Campagne Québec-Vie
Mouvement laïque québécois
Association catholique de la jeunesse canadienne-française

Science
Club Mars
Fédération des astronomes amateurs du Québec
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Conseil du loisir scientifique
Société d'astronomie de Montréal
Ritma

Informatique 
FACIL
Linux-Québec
Micro-Recyc-Coopération

Art 
Académie de musique du Québec
Fédération québécoise des échecs
Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo
Association des plus beaux villages du Québec
Café-graffiti
Société québécoise d'espéranto
Centre canadien d'architecture (CCA)

Environnement
Équiterre
Coalition Eau Secours
Énergie solaire Québec
Héritage Saint-Bernard

Internationale
Oxfam Québec
Avocats sans frontières Québec
Solidarité rurale du Québec

Économie 

Institut économique de Montréal (IEDM)
Institut québécois de planification financière (IQPF)
Centre local de développement

Institutions financières 

 Le Mouvement Desjardins
 La Banque nationale du Canada 
 La Banque Laurentienne

Liens externes 
Répertoire des organismes communautaires
Répertoire de la vie communautaire à Montréal

Institutions privées